Beilstein (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Beilstein (Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Beilstein (Hessen), een deel van de gemeente Greifenstein (Hessen)
 Beilstein, een berg van 2270 meter in het Hochschwabplateau in Stiermarken. 

In de chemie:
 Friedrich Konrad Beilstein
 Beilstein, een database over de organische chemie
 Beilstein Registry Number

Zie ook 
 Nassau-Beilstein, een tak van het Huis Nassau